Mula (Múrcia), municipi de la Regió de Múrcia (Espanya)
 Río Mula, comarca de la Regió de Múrcia
 Riu Mula o riu Muloh, riu del Balutxistan (Pakistan) 
 Mula o mul, animal híbrid entre cavall i ase 
 Mula (planta) (Euphorbia dendroides), espècie de planta de la família euphorbiaceae.
 Pas de Mula o Muloh, coll de la serralada de Brahuik al Balutxistan,